W skład drużyny koszykarskiej wchodzą następujące osoby:
 maksymalnie 12 uprawnionych do gry członków drużyny (w tym kapitana)
 trener i ewentualnie jego asystent
 maksymalnie 5 osób towarzyszących.

W trakcie gry na boisku musi znajdować się po 5 zawodników z każdej z dwóch drużyn biorących udział w meczu.

Osoby wchodzące w skład drużyny koszykarskiej mają prawo przebywać w strefie ławki drużyny.

Przypisy 

Terminologia w koszykówce